Luigi Durand de la Penne (1838) – generale e politico italiano
 Luigi Durand de la Penne – ammiraglio e politico italiano
 Luigi Durand de la Penne – cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare 
Classe Luigi Durand de la Penne – classe di cacciatorpediniere italiane
 Jean-Antoine de Barras de La Penne